Буйлов — русская фамилия; имеет женскую форму Буйлова.
 Буйлов, Анатолий Ларионович (1947—2020) — советский писатель.
 Буйлов, Николай Петрович (более известен под фамилией Троицкий; 1838—1903) — артист балета, работавший в Петербургской императорской труппе.
 Буйлов, Пётр Захарович (род. 1951) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.

См. также 
 Буйлово